2020-ban bemutatott dél-koreai romantikus dorama, amelyet a tvN csatorna vetített Pe Szudzsi, Nam Dzsuhjok, Kim Szonho és Kang Hanna főszereplésével. Nemzetközileg a Netflix forgalmazza. A történet a koreai high-tech ipar és startupok világában játszódik és egy nőről szól, akinek álma, hogy vállalkozó legyen, miközben egy szerelmi háromszögben találja magát egy férfival, aki titokban az első szerelme és egy másik férfival, aki úgy tesz, mintha az első szerelme lenne.

Epizódok

Fogadtatás 

A koreai Szilícium-völgy népszerű sorozat, az IMDb filmadatbázisban 10 csillagból 8,1-et kapott. Felkerült a Forbes, a South China Morning Post és a Teen Vogue legjobb 2020-as koreai doramáinak listáira is.

Nézettség

Jegyzetek

Források 

  
  
  

2020-ban bemutatott dél-koreai televíziós sorozatok
A tvN saját gyártású műsorai